Íñigo Jiménez puede referirse a:

 Íñigo Jiménez (siglo VIII), por su patronímico, hijo de un Jimeno. Según el Códice de Roda, tuvo un hermano llamado García Jiménez, posible padre de Íñigo Arista, esposo de Oneca.
 Íñigo Jiménez (señor de Ejea), muerto después de 1133, señor de Ejea, Tafalla y Calatayud.
 Íñigo Jiménez (señor de los Cameros), muerto c. 1134, hijo de Jimeno Fortúnez.